Ochieng ist der Familienname folgender Personen:

 Collins Ochieng (* 1987), kenianischer Fußballspieler
 David Ochieng (* 1992), kenianischer Fußballspieler
 Duncan Ochieng (* 1978), kenianischer Fußballtorhüter
 Edgar Ochieng (* 1977), kenianischer Fußballspieler
 Francis Ochieng (* 1982), kenianischer Fußballspieler
 Hesborn Ochieng (* 1992), kenianischer Sprinter
 Humphrey Ochieng (* 1989), kenianischer Fußballspieler
 James Ochieng (* 1984), kenianischer Gewichtheber
 Kennedy Ochieng (* 1971), kenianischer Leichtathlet
 Nelson Ochieng (* 1993), kenianischer Gewichtheber
 Ovella Ochieng (* 1999), kenianischer Fußballspieler
 Pascal Ochieng (* 1986), kenianischer Fußballspieler
 Philip Ochieng (1938–2021), kenianischer Journalist und Kolumnist
 Victor Ochieng (* 1991), kenianischer Fußballspieler
 Willis Ochieng (* 1981), kenianischer Fußballspieler